Шарль Юбер Милльвуа (; 24 декабря 1782 года, Абвиль — 26 августа 1816 года, Париж) — французский .

Биография 
Окончив курс в коллеже, был приказчиком в книжном магазине.

В 1801 г. вышел его первый сборник; в 1804 и 1806 гг. он получил академические премии за поэмы в форме посланий. Ещё многие другие его поэмы были увенчаны академией.

После бурной жизни среди парижских развлечений провёл последние годы своей короткой жизни в деревне, больной чахоткой.

Творчество 
 
Условно-академические произведения Милльвуа не дали ему большого имени в литературе. Популярностью пользовались две элегии: «La Chute des feuilles» и «Le Poëte mourant», впадающие в излишнюю сентиментальность, но поэтичные.

Поэмы, награждённые академией: 
 поэмы в форме посланий:
 «Sur le Danger des Romans», 
 «L’Independance de l’homme de lettres».
«La Mort de Rotrou», 
«Beizunce ou la Peste de Marseille», 
«Goffin ou le Héros liégois» и др.

Из других его поэм элегического характера лучшие:
 «Le Souvenir»,
 «Le bois détruit»,
 «Priez pour moi» (написана за неделю до смерти) и т. д.

Несколько попыток переводов («Iliade», «Bucoliques» Вергилия) и 3 трагедии «Antigone», «Ugolini», «Saül» большого интереса не вызвали.

Литература 
 Nodier, «Mélanges de littérature»;
 Ledieu, «Millevoye» (Париж, 1886).

Ссылки